Trikomia (griechisch , lateinisch Tricomia) ist in der antiken Geographie Name von:

 Trikomia (Bithynien) in Bithynien, zwischen dem heutigen İzmit und Kandıra in der Türkei
 Trikomia (Phrygien), westlich des heutigen Eskişehir in der Türkei
 Trikomia (Syrien), das heutige Salchad in Syrien
 Titularbistum Tricomia, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Trikomia (Ägypten), Stadt im Gau Arsinoites/Krokodeilopolites in Oberägypten, im heutigen al-Fayyūm